U-Bahnhof Uruguay steht für:

 U-Bahnhof Uruguay (Buenos Aires)
 U-Bahnhof Uruguay (Mailand)